Morford bezeichnet:

 Craig S. Morford, amerikanischer Jurist
 Morford Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller